Paleisstraat (Amsterdam)
 Paleisstraat (Antwerpen)
 Paleisstraat (Brussel)
 Paleisstraat (Den Haag)